Ха́уса — крупнейший по числу носителей язык чадской семьи. Распространён в Западной Африке, широко используется как язык межэтнического общения, в особенности среди мусульман. Численность говорящих — 100 млн человек (из них для 70 млн хауса является родным, для 30 млн — вторым языком).

Лингвогеография

Ареал и численность 
На хауса говорят в следующих странах:

 Нигерия (34 000 000 носителей, 2017)
 Нигер (5 000 000 носителей, 1998)
 Судан (489 000 носителей, 2001)
 Камерун (23 500 носителей, 1982)
 Бенин (только как второй язык)
 Буркина-Фасо (только как второй язык)
 Гана (только как второй язык)

Письменность 
С XIX века для хауса использовался модифицированный арабский алфавит, аджам. С 1930-х годов используется алфавит на основе латинского. В Нигерии литературный язык и стандарты написания слов основаны на диалекте Кано. В Нигере стандартизованный письменный язык до сих пор отсутствует.

Таблица соответствия букв (знаки для звуков /e/ и /e:/ в аджамском письме для примера даны в сочетании с буквой ت):

Буква ƴ используется только в Нигере. В Нигерии вместо неё используется ʼy.

Лингвистическая характеристика

Фонетика и фонология

Гласные 
Система вокализма языка хауса включает 10 гласных монофтонгов, 5 кратких и 5 долгих, а также 2 дифтонга. Гласные различаются по степени подъёма языка, по ряду, по наличию или отсутствию лабиализации:

Согласные 
Существуют ряды имплозивных и эйективных согласных.

Просодия 
В хауса выделяется три тона: низкий, высокий и нисходящий.

Морфология 
Среди типичных для афразийских языков черт в морфологии отмечаются внутренняя флексия и префиксальное спряжение.

Словообразование 
К основным типам словообразования в языке хауса относят префиксацию, суффиксацию, словосложение и редупликацию.

Наиболее продуктивными префиксами в хауса являются ba-, ma-, mai, ɗan, maras. При помощи префиксации образуются производные существительные, прилагательные, числительные и местоимения. Префиксы чаще всего являются показателями определённых семантических групп. Префиксы ba- и ma- присоединяются к основе слова. Префикс ba- образует существительные со значением этнической принадлежности, имени происхождения, рода деятельности и т. п.: Balarabe «араб», Balaraba «арабка» — Larabawa «арабы» (вместе с префиксом ba- в словообразовании в данном случае участвуют суффиксы мужского рода -e и женского рода -a). Префикс ma- образует существительные со значением имени деятеля, орудия, места и т. п.: marubuci «писатель», magirbi «мотыга», mataki «лестница» (с добавлением в данном случае суффикса мужского рода единственного числа -i). Префиксы mai, ɗan, maras присоединяются к полной форме слова, они несут на себе грамматические показатели числа и рода. Префикс mai, как правило, передаёт значения «обладающий, имеющий, связанный с чем-либо»: mai sayarwa «продавец»; mai faɗi «широкий»; masu mota «владельцы машины» (masu — форма множественного числа). Префикс maras выражает «отрицание качества»: mai ruwa «заполненный водой» — maras ruwa «безводный» (marashiya ruwa «безводная» — форма женского рода; marasa ruwa «безводные» — форма множественного числа). Префикс ɗan передаёт значения имени происхождения и имени профессии, занятия: ɗan Rasha «русский» (ʼyar Rasha «русская» — форма женского рода; ʼyan Rasha «русские» — форма множественного числа); ɗan wasa «спортсмен» (ʼyar wasa «спортсменка»; ʼyan wasa «спортсмены»). К менее продуктивным префиксам относятся na- (nagari «хороший»; na shidda «шестой»; naka «твой»); abin (abin ciki «внутренности») и другие.

К продуктивным суффиксам в языке хауса относятся awa-, ci-, ta-.

Преподавание языка хауса в России 
Язык хауса преподаётся в России (СССР) с середины XX века. В разное время подготовка специалистов велась на базе МГИМО, МГУ и ЛГУ (СПбГУ). Преподавание хауса в МГИМО прекратилось в 1998 г., в СПбГУ (кафедра Африканистики Восточного факультета) и МГУ (кафедра Африканистики ИСАА) продолжается. И в МГУ и в СПбГУ группы хаусанистов набираются раз в 4 года, выпускается в среднем 3-4 специалиста-бакалавра.

Примечания

Литература 

 
 Ольдерогге Д. А. Язык хауса. Краткий очерк грамматики, хрестоматия и словарь Л. Изд. ЛГУ 1954 г. 170 с.
 
 Учебный русско-хауса-йоруба словарь. Лаптухин В. В., Маянц В. А., Кедайтене Е. И. — Москва: Русский язык, 1987
 Смирнов М. А. Язык хауса. Москва, изд-во восточной литературы, 1960
 Суетина Ю. Г. Учебник языка хауса. Москва, Академия гуманитарных исследований, 2006

Чадские языки
Языки Бенина
Языки Буркина-Фасо
Языки Ганы
Языки Нигера
Языки Нигерии
Языки Камеруна
Языки Судана